Оронго́й — топоним в Бурятии:

 Оронгой — река в Иволгинском и Селенгинском районах. левый приток Селенги.
 Оронгой — посёлок в Иволгинском районе.
 Оронгой — посёлок при станции в Иволгинском районе.
 Оронгой — железнодорожная станция в Иволгинском районе.
 Оронгой — улус (село) в Иволгинском районе.

 См. также
 Барун-Оронгой — улус в Иволгинскои районе.
 Зун-Оронгой — улус в Иволгинском районе.